Принц Шьотоку
Секта Шьотоку